Loureiro, mot portugais signifiant « laurier » en français, peut aussi désigner :
 au Portugal :
 Loureiro, paroisse civile de la municipalité d'Oliveira de Azeméis, située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
 Loureiro, paroisse civile de la municipalité de Peso da Régua, située dans le district de Vila Real et la région Nord.
 Le Loureiro est un cépage blanc, originaire du Portugal et recommandé pour l'élaboration du vinho verde 

 João de Loureiro (1717-1791) est un botaniste portugais.